Чиленто () — историческая область в Италии. Её имя в течение XX века было включено в названия ряда расположенных там объектов:
 Кастельнуово-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Лауреана-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Монтефорте-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Ольястро-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Сесса-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Сан-Мауро-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Стелла-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Приньяно-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
  — национальный парк в Италии.